«Черепаха» — парусный тендер Каспийской флотилии Российской империи, находившийся в составе флота с 1833 по 1854 год. Во время службы использовался для охраны рыбных промыслов в эмбенских водах, крейсерских плаваний в Каспийском море и несения брандвахтенной службы.

Описание судна 
Парусный одномачтовый тендер с деревянным корпусом. Длина судна между перпендикулярами по сведениям из различных источников составляла 16,76—16,8 метра, ширина без обшивки — 5,79—5,8 метра, а осадка — 2,1—2,13 метра. Вооружение тендера состояло из 8 орудий.

История службы 
Тендер «Черепаха» был заложен на стапеле Астраханского адмиралтейства  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Каспийской флотилии России. Строительство вёл кораблестроитель прапорщик Д. И. Алексеев.

В 1833 году выходил в плавания в Каспийское море, в кампанию следующего 1834 года с целью охраны рыбных промыслов совершал крейсерские плавания от Четырёхбугорного маяка и вдоль берега до Эмбенских вод. В кампании с 1835 по 1838 год для выполнения тех же задач крейсировал в Каспийском море, в том числе в 1837 году в его северной части. C  года до  года нёс брандвахтенную службу на Сальянском рейде. В кампанию 1839 года также выходил в плавания к берегам Персии.

В 1840 году занимал брандвахтенный пост в Тюб-Караганском заливе, использовался для охраны близлежащей акватории, досмотр и учёт коммерческих судов, прибывавших в залив, а также выходил в крейсерские плавания в эмбенские воды. В 1841 году подвергся тимберовке.

В кампанию 1842 года во главе отряда кораблей Каспийской флотилии под общим командованием капитан-лейтенанта  выходил в плавания в эмбенские воды. В 1844 году по сведениям из различных источников занимал брандвахтенный посты в Тюб-Караганском заливе и у острова Четырёхбугорный, в кампанию 1845 года вновь нёс брандвахтенную службу в Тюб-Караганском заливе.

В кампанию 1846 года во главе отряда кораблей Каспийской флотилии под общим командованием капитан-лейтенанта  вновь выходил в плавания в эмбенские воды. В 1847 году также совершал плавания в эмбенских водах и нёс брандвахтенную службу в Тюб-Караганском заливе. В кампании 1850 и 1851 годов занимал брандвахтенный пост у острова Четырёхбугорный.

В кампании 1852 и 1853 годов тендер «Черепаха» вновь выходил в плавания в Каспийское море, а по окончании службы в 1854 году был разобран.

Командиры судна 
Командирами тендера «Черепаха» в разное время служили:
 лейтенант  (1833—1834 годы);
 мичман  (1835—1838 годы);
 мичман А. П. Соколов (с  года до  года);
 лейтенант  (1839 год);
 лейтенант  (1840 год);
 капитан-лейтенант  (1842 год);
 капитан-лейтенант  (1844 год);
 капитан-лейтенант  (1845—1846 годы);
 лейтенант  (1847 год);
 капитан-лейтенант  (1850—1851 годы);
 лейтенант  (1852—1853 годы).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Военные корабли Каспийской флотилии Российской империи
Суда по алфавиту
Парусные тендеры